Мужская сборная ветеранов Казахстана по кёрлингу — национальная мужская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Казахстан на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Казахстана ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 

(данные с сайта результатов и статистики ВФК: )

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Казахстана по кёрлингу
 Женская сборная Казахстана по кёрлингу
 Смешанная сборная Казахстана по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Казахстана по кёрлингу

Ссылки 
 Казахстан -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF

Казахстан
Кёрлинг в Казахстане
Кёрлинг